Sobreviviré puede referirse a:

 Sobreviviré (2000), canción interpretada por Mónica Naranjo.
 Sobreviviré (1982), novela del escritor británico David Rees.
 Sobreviviré (1999), película española dirigida por Alfonso Albacete y Miguel Menkes.